Іван Дубович (†1646) — руський священик-василіянин, письменник-полеміст. Брат Олексія Дубовича.
 Олексій Дубович (1605—1652) — руський священик-василіянин, проповідник, архимандрит Віленський і Супрасльський.